Kvalet till VM i snooker 2013 spelades mellan 4 och 14 april 2013 och inleddes med ett förkval för spelare utanför Main Tour om två platser till huvudkvalet.

Förkval 
Förkvalet spelades 4–5 april 2013 i World Snooker Academy i Sheffield, England. 10 spelare utanför Main Tour gjorde upp om två platser till huvudkvalet.

Kval 
Kvalet spelades i fyra omgångar mellan 6 och 14 april 2013 i  English Institute of Sport i Sheffield, England. 80 spelare gjorde upp om 16 platser till huvudturneringen.

Spelarna seedades in i respektive kvalomgång utefter deras världsranking. I första omgången mötte spelarna rankade 81 och lägre spelarna rankade 65–80. Vinnarna fick i omgång 2 möta spelarna rankade 49–64. Vinnarna här fick i tredje omgången möta spelarna rankade 33–48 och i fjärde och sista omgången fick vinnarna möta spelarna rankade 17–32.

De 16 kvalvinnarna lottades in mot topp 16 i huvudturneringen.

Källor
snooker.org

2013
2013 i Storbritannien
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 2013